Орден Короны был учреждён Вильгельмом I в 1861 году при вступлении на прусский престол. Имел четыре класса. Вручался как за военные заслуги, так и за гражданские. Также к Ордену сопричислены золотая, серебряная и бронзовая медали.

Описание 
Золотой лапчатый крест, покрытый белой эмалью (знак IV класа не эмалирован). В центре — золотой медальон с королевской короной, по синему ободку медальона — девиз «GOTT MIT UNS» («С Нами Бог») готическими буквами. На обратной стороне — золотой медальон с королевским вензелем из литер «W» и «R» («король Вильгельм») и дата учреждения «Den 18 Oktober 1861» на синем ободке. За боевые заслуги награждённый получал знаки с мечами. Орден мог также вручаться с миниатюрным красным крестом за достижения в области здравоохранения.

Знак I класса носился на ленте через левое плечо к правому бедру, со звездой на левой стороне груди. Знак II класса носился на шее, также со звездой. Знаки остальных классов — на груди.

Звезда I класса — восьмиконечная, звезда II класса — ромбовидная. В центре обеих звёзд — медальон, аналогичный медальону на лицевой стороне знака ордена.

Лента ордена — тёмно-синяя (с 1865 — более светлая синяя), в особых случаях орден мог быть вручён на ленте королевского ордена Дома Гогенцоллернов.

Знаки ордена

Примечания

Литература

Ссылки 
 Орден Короны на странице Юрия Яшнева.

Корона